Абу-Бакр
 Абу Бакр-шах
 Гейдар Абу Бакр аль-Аттас
 Аль-Мансур Абу Бакр
 Абу Бакр аль-Багдаді
 Абу Бакр Мухаммад ар-Разі
 Аль-Аділь II Абу Бакр ібн Мухаммад